Velika nagrada Velike Britanije 1997 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 13. julija 1997.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:21,598
|
|-
! 2
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 1:21,732
| +0,134
|-
! 3
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:21,797
| +0,199
|-
! 4
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:21,977
| +0,379
|-
! 5
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 1:22,277
| +0,679
|-
! 6
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:22,279
| +0,681
|-
! 7
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:22,342
| +0,754
|-
! 8
| 8
|  Alexander Wurz
| Benetton-Renault
| 1:22,344
| +0,756
|-
! 9
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:22,368
| +0,780
|-
! 10
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 1:22,371
| +0,783
|-
! 11
| 17
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:22,392
| +0,804
|-
! 12
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 1:23,271
| +1,683
|-
! 13
| 14
|  Jarno Trulli
| Prost-Mugen-Honda
| 1:23,366
| +1,768
|-
! 14
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 1:23,887
| +2,289
|-
! 15
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:24,067
| +2,469
|-
! 16
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 1:24,239
| +2,641
|-
! 17
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 1:24,478
| +2,880
|-
! 18
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 1:24,553
| +2,955
|-
! 19
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 1:25,010
| +3,412
|-
! 20
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 1:25,154
| +3,556
|-
! 21
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:25,525
| +3,927
|-
! 22
| 17
|  Norberto Fontana
| Sauber-Petronas
| brez časa
|
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 59
| 1:28:01,665
| 1
| 10
|-
! 2
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 59
| + 10,205 s
| 11
| 6
|-
! 3
| 8
|  Alexander Wurz
| Benetton-Renault
| 59
| + 11,296 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 59
| + 31,229 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 59
| + 31,880 s
| 5
| 2
|-
! 6
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 59
| + 1:13,552
| 12
| 1
|-
! 7
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 58
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 14
|  Jarno Trulli
| Prost-Mugen-Honda
| 58
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 9
| 17
|  Norberto Fontana
| Sauber-Petronas
| 58
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 10
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 58
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 11
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 57
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 52
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 50
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 45
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 44
| Pog. gred
| 7
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 44
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 42
| El. sistem
| 9
|  
|-
! Ods
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 38
| Obesa
| 4
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 37
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 29
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 0
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 0
| Zavrten
| 19
|  
|}

Formula 1 sezona 1997
1997